Zkratka ISO označuje:

 Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)
 ISO obraz – soubor na uložení obrazů CD/DVD pro pozdější vypálení
 Infrared Space Observatory – vesmírná observatoř agentury ESA
 Citlivost ve fotografii

Zkratky